

Pessoas
Cyrus Ingerson Scofield
John Scofield
Paul Scofield
Michael Scofield
Dean Scofield

Localidades
Scofield (Utah)

Desambiguação